Landtagswahlkreis 50 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Lahr (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Lörrach (1956 bis 1972)

in Hessen:
 Wahlkreis Darmstadt-Stadt II (seit 1983)
 Wahlkreis 50 (Hessen) (1970 bis 1982)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Winsen (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Syke (2003)
 Landtagswahlkreis Nienburg-Nord (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Celle-Land (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Mönchengladbach I (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Mönchengladbach II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Neuss I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Leverkusen (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Remscheid (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Landau in der Pfalz (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 3 (seit 2014)
 Wahlkreis Sächsische Schweiz 2 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Dippoldiswalde – Freital II (1990)